Molekulska formula -{C11H13NO4}- se može odnositi na:

 Mefenoksalon
 Bendiokarb